hrabstwo Buchanan (ang. Buchanan County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Buchanan (ang. Buchanan County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Buchanan (ang. Buchanan County) w USA, w stanie Wirginia